Комме́рческое учи́лище в Российской империи — среднее учебное заведение, дававшее своим воспитанникам образование для работы в сфере торговли и коммерции.
 Александровское коммерческое училище (Москва, 1885)
 Кременчугское Алексеевское коммерческое училище (Кременчуг, 1905)
 Варшавское коммерческое училище
 Владивостокское коммерческое училище (Владивосток, 1913)
 Императорское коммерческое училище (Санкт-Петербург, 1800)
 Кунцевское коммерческое училище
 Московское коммерческое училище (Москва, 1804)
 Муромское коммерческое училище
 Нижегородское коммерческое училище (Нижний Новгород, 1900)
 Одесское коммерческое училище (Одесса, 1861)
 Петровское коммерческое училище (Санкт-Петербург, 1880)
 Рижское коммерческое училище (Рига, 1861)
 Симбирское коммерческое училище (Симбирск, 1900)
 Тверское женское коммерческое училище
 Тенишевское училище (Санкт-Петербург, 1900)
 Томское коммерческое училище (Томск, 1901)
 Уфимское коммерческое училище (Уфа, 1909)
 Харьковское коммерческое училище Императора Александра III (Харьков, 1893)
 Ярославское коммерческое училище

Ссылки